
Termin -{DHM}- ima više značenja.

 Difenhidramin, H1 antagonist
 Dihidromiricetin, flavanoid sa svojstvima alkoholnog antagonista